Села:
 Миколаївка Друга — Донецька область, Бахмутський район
 Миколаївка Друга — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Миколаївка Друга — Харківська область, Близнюківський район
 Миколаївка Друга — Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Миколаївка
 Миколаївка Перша